José Antonio Godoy García, polític socialista valencià.
 José Antonio Godoy, dibuixant de còmics i il·lustrador, més conegut com a Keko.